La Serie A maschile FIPAV 1966-67 fu la 22ª edizione del principale torneo pallavolistico italiano organizzato dalla FIPAV.

Il titolo fu conquistato dalla Virtus Bologna che riesce nell'impresa di vincere tutte le partite.

Classifica

Risultati

Tabellone

Fonti

Filippo Grassia e Claudio Palmigiano (a cura di). Almanacco illustrato del volley 1987. Modena, Panini, 1986.

Pallavolo nel 1966
Pallavolo nel 1967
 1966-1967